

Cinéma 

 , comédie de Troma sorti en 1982 ;
 , titre original de Deux en un, film américain de Peter et Bobby Farrelly sorti en 2003.

Musique

Album 

 , album de Bobby Caldwell sorti le .

Chanson 

 Stuck on You, single d'Elvis Presley sorti le  ;
 , chanson de Failure présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du chanteur Lionel Richie présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la chanteuse Yuna Itō présente sur l'album  sorti le .